Clarac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Clarac (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Clarac (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées

Clarac ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Clarac (1903–1999), französischer Botschafter
 Frédéric de Clarac (1777–1847), französischer Klassischer Archäologe
 Pierre Clarac (1894–1986), französischer Romanist und Literarhistoriker

Siehe auch:
 Claracq